El término Ilustración hace referencia a varios artículos

Época histórica
Ilustración, corriente intelectual del siglo XVIII.
Ilustración escocesa
Ilustración española
Ilustración política en España
Ilustración política en Italia

Diseño gráfico
Ilustración, dibujo o estampa que ilustra una obra escrita.

Publicaciones periódicas y editoriales 
 La Ilustración Española, publicación periódica española editada en torno a 1845.
 La Ilustración, revista ilustrada española publicada entre 1849 y 1857.
 Ilustración Nariñense, periódico colombiano de mediados del siglo XX de la ciudad San Juan de Pasto.
 La Ilustración, editorial española de mediados del siglo XIX.
 La Ilustración Española y Americana, revista española publicada entre 1869 y 1921.
 La Ilustración Regional, revista de actualidad de ámbito andaluz publicada en Sevilla entre 1974 y 1976.
 L'Illustration, semanario francés publicado entre 1843 y 1944.